Río Blanco (Puerto Rico), een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
Río Blanco (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement San Marcos
Río Blanco (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Matagalpa
Río Blanco (Veracruz), een stad in de Mexicaanse staat Veracruz 
Río Blanco (rivier), een zijrivier van de Papaloapan